Friederichs ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Friederichs (* 1961), deutscher Prähistoriker und Archäologe

 Jacob Aloys Friederichs (1868–1950), deutsch-brasilianischer Bildhauer und Steinmetz
 Jean-Parfait Friederichs (1773–1813), französischer General der Infanterie

 Martina Friederichs (* 1977), deutsche Politikerin (SPD), MdHB
 Rolf Friederichs (1937–2011), deutscher Maler und Grafiker

Friederichs steht für:
 Friederichs (Karosseriebauunternehmen), deutsches Unternehmen

Siehe auch:
 Friderichs
 Friedrichs